Río Cauto peut désigner :
 le río Cauto, un cours d'eau de Cuba
 Río Cauto, une municipalité de Cuba dans la province de Granma